Pan Boguś / Mr Bogus (ang. Mr. Bogus) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Zodiac Entertainment.

Obsada (głosy) 
 Cam Clarke jako Pan Boguś
 Jim Cummings
 Jeannie Elias
 Pat Fraley
 Tress MacNeille
 Neil Ross

Lista odcinków

Wersja polska 
 Wersja z lat 90 z angielskim dubbingiem i polskim lektorem, którym był Tomasz Knapik

Przypisy

Bibliografia 
 Pan Boguś w bazie IMDb

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1991